El Campionat d'Europa de futsal UEFS femení 2004 es va disputar a Volgograd (Rússia) del 12 al 16 de maig de 2004, amb la participació de sis seleccions nacionals. Rússia es va proclamar campiona per segona vegada.

Participants

Fase Regular 
Llegenda

En les taules següents:

Grup A

Grup B

Fase Final 

Semifinals

5è i 6è llocs

3r i 4t llocs

FINAL

Classificació final

Referències

Vegeu també 
 Unió Europea de Futbol Sala
 Campionat d'Europa de futsal de la UEFS femení

Enllaços externs 
 Lloc web de la UEFS
 Informació de la UEFS

Competicions de futbol sala europees
Competicions esportives del 2004